Santa Rufina – martire cristiana assieme a Seconda a Roma durante le persecuzione disposte da Valeriano; sono celebrate il 10 luglio
 Santa Rufina – martire cristiana assieme a Giusta a Siviglia nel 287, sante patrone della città; sono celebrate il 17 luglio a Siviglia e il 19 luglio altrove

 Santa Rufina – frazione del comune italiano di Cittaducale